До́ринки — деревня в Сасовском районе Рязанской области. Входит в состав Берестянского сельского поселения.

Географическое положение 
Находится в центре района, на правобережье Цны, в 1,5 км от автодороги Сасово — Кустарёвка. Со всех сторон деревня окружена лиственным лесом. Расстояние до райцентра Сасово — 14 км к западу по асфальтированной дороге. Ближайшая железнодорожная станция: Берестянки — в 5 км к юго-западу; платформа 390 км — в 3 км к югу.

Ближайшие населённые пункты:
 деревня Трудолюбовка — в 6 км к востоку по асфальтированной дороге;
 деревня Мурзинки — в 3 км к югу по асфальтированной дороге;
 посёлок Перша — в 3 км к западу по асфальтированной дороге;
 село Бастаново — в 7 км к северо-западу по грунтовой дороге.

Население 

 Возрастной состав

 Национальный состав
Большинство населения по национальному признаку составляют русские.

Хозяйство 
В советское время работала молочно-товарная ферма.

Инфраструктура 
В деревню заходит тупиковая асфальтированная дорога — ответвление от автодороги Сасово — Кустарёвка. Школа, больница, церковь отсутствуют. Всего насчитывается три улицы: Колхозная, Лесная, Медовая.

Примечания

Ссылки 
 Список населённых пунктов Сасовского района.

Населённые пункты Сасовского района